Кубок шести наций 2011 () - 12-й по счету кубок шести наций, ежегодный турнир, в котором соревнуются национальные команды Англии,  Франции, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса по регби. После почти полтора месяца игр кубок достался англичанам.

Турнир был 117-м по счету, если считать кубок пяти наций и кубок домашних наций.

Лучшим игроком турнира был признан , ставший первым добившимся этого итальянцем в истории турнира.

Участники

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Примечания

Ссылки 

Кубок шести наций